Heteronemiidae är en familj av insekter. Heteronemiidae ingår i överfamiljen Pseudophasmatoidea, ordningen Phasmida, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heteronemiidae 80 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Heteronemiidae